Naenara (kor. , dt.: ‚Mein Land‘) steht für:

 Naenara (Webportal), mehrsprachiges, nordkoreanisches Webportal
 Naenara (Webbrowser), nordkoreanischer Browser